Cristina Grigoraș (1966) olimpiai és Európa-bajnok román tornásznő
 Cristina Grigoraș (1990) román evezősnő, olimpikon
 Cristina Grigoraș (?) román operaénekesnő